Chlorophthalmus är ett släkte av fiskar. Chlorophthalmus ingår i familjen Chlorophthalmidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxtobisartade fiskar
Chlorophthalmus